Mistrzostwa Świata w Snookerze 1983 (ang. 1983 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1982/1983, rozegrany w dniach 16 kwietnia–2 maja 1983 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins przegrał w meczu półfinałowym z Anglikiem Steve'em Davisem 5–16.

Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w finale pokonał Kanadyjczyka Cliffa Thorburna 18–6.

Nagrody 

 Zwycięzca: L30 000
 II miejsce: L15 000
 Półfinalista: L8 400
 Ćwierćfinalista: L4 450
 Ostatnia 16: L2 950
 Ostatnia 32: L1 500

 Najwyższy break turnieju: L3 000
 Break maksymalny: L10 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1983 w sporcie
1983 w Wielkiej Brytanii